Doliwa – polski herb szlachecki.

Ludzie 

 Adam Doliwa – polski fizyk matematyczny, profesor nauk matematycznych.
 Jan Doliwa – biskup poznański.
 Grzegorz Dobrowolski-Doliwa – żołnierz wywiadu wojskowego, major dyplomowany kawalerii Wojska Polskiego.
 Witold Doliwa-Andruszewicz – pułkownik artylerii Wojska Polskiego, kawaler Orderu Virtuti Militari.
 Małgorzata Doliwa-Dobrowolska – polska pianistka, pedagog muzyczny.
 Janina Doliwa-Taborska –  polska doktor nauk medycznych, poseł na Sejm PRL II i III kadencji.
 Stanisław Doliwa Starzyński – poeta, dramatopisarz, tłumacz, prozaik.
 Władysław Dobrowolski-Doliwa – oficer armii Imperium Rosyjskiego, generał brygady Wojska Polskiego.

Rody szlacheckie 

 Kożuchowscy herbu Doliwa – polski ród szlachecki.
 Badowscy herbu Doliwa – polski ród szlachecki.

Inne 
 Doliwa – samochód pancerny.

Zobacz też 

 Doliwy